Scorpiodoras är ett släkte av fiskar. Scorpiodoras ingår i familjen Doradidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Scorpiodoras